Села:
 Репужинці — Івано-Франківська область, Коломийський район, Чернелицька селищна громада
 Репужинці — Чернівецька область, Чернівецький район, Кадубовецька сільська громада